Christian Wiyghan Tumi, Kameroens geestelijke en kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk
 Michael Tumi, Italiaans atleet
 Tumi (bedrijf), Amerikaans fabrikant van tassen en koffers